AEM puede referirse a:
 Agencia Estatal de Meteorología,  Agencia Estatal de España, cuyo objetivo básico es la prestación de servicios meteorológicos.
 Explorer 58 o AEM-A, un satélite artificial de la NASA.
 Magsat o AEM-3, un satélite artificial de la NASA.
 Alto Estado Mayor (AEM), antiguo órgano de coordinación militar que existió en España.
 Alianza Evangélica Mundial,  una asociación.
 Agencia Espacial Mexicana (AEM), organismo encargado de coordinar la Política Espacial de México.
 Agencia Europea de Medicamentos (AEM), una agencia de la Unión Europea descentralizada que se encarga de la evaluación de las solicitudes de autorización de comercialización de medicamentos en la Unión Europea y de su supervisión.
 Asociación Española de Mantenimiento (AEM), asociación para el fomento del mantenimiento en España.

Siglas